Il singolare del torneo di tennis Little Rock Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Haroon Rahim che ha battuto in finale Colin Dibley 6-4, 7-5

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1976